Лимбажский район () — бывший административный район на севере Латвии на побережье Рижского залива в области Видземе. Граничил с Валмиерским, Цесисским и Рижским районами Латвии, а также с республикой Эстония.

История 
До 1917 года на территории Лимбажского района располагалась западная часть Вольмарского уезда Лифляндской губернии. 7 декабря 1956 года к Лимбажскому району был присоединён Алойский район. 17 апреля 1962 года район был упразднён, 10 января 1967 восстановлен.

Города и посёлки 
 Город Лимбажи — 9237 чел
 Город Айнажи — 1331 чел
 Город Алоя — 1530 чел
 Город Салацгрива — 3567 чел
 Город Стайцеле — 1260 чел

Экономика района

Промышленность 
Завод по производству рыбопродуктов АО Brivais Vilnis в Салацгриве. Ведущее предприятие Балтии по переработке рыбы.

Транспорт 
Транспортные связи Лимбажского района осуществляются через железную дорогу (100 км от Риги)

Водные ресурсы 
Река Салаца впадает в Рижский залив в г. Салацгрива

Демография 
Численность населения Лимбажского района по состоянию на 1 апреля 2000 года — 40 164 человек, плотность — 15,4 человек на км².

Религиозный состав 
В подавляющем большинстве население Лимбажского района исповедует лютеранство.

Ссылки 
 limbazi.lv

Примечания 

Районы Латвии